AStV steht für:
 Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, das Vorbereitungsgremium des Rates der Europäischen Union (EU-Ministerrat)
 Arbeitsstättenverordnung (Österreich)

ASTV steht für:
 Afrikaanse Satellietelevisie, ein TV-Sender mit Sitz Johannesburg, heutiger Name MYtv 

ASTV